1993 Голяма награда на ЮАР е 23-то за Голямата награда на Южна Африка и първи кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 14 март 1993 година на пистата Киалами, ЮАР.

Сезонът започнал в Киалами където Прост взе пол-пошизън пред Сена, Шумахер, Хил, Алези и Лехто който се престави невероятно в своя първи старт за новия отбор на Заубер. На старта Прост стартира лошо което даде шанс на Сена и Хил да го изпреварят. Междувременно някои пилоти дори имаха проблеми да тръгнат като Филип Алио, Майкъл Андрети и Андреа де Чезарис бяха потърпевшите. След това Деймън се завъртя пред Прост и пропадна в класирането до средата на колоната. След това французина е изпреварен от Шумахер за втората позиция. В края на тази обиколка Сена поведе пред Шумахер, Прост, Лехто, Вендлингер и Алези.

Ален атакува германецът и го изпревари в 13-а обиколка и преследваше Сена. Пет обиколки по-късно французинът се опита да го изпревари, но Айртон взе вътрешната страна и запази позицията. Но в 25-а обиколка тази битка завърши чрез изпреварване от страна на Прост заемайки лидерството от Сена. Преди това да се случи съотборникът на Прост, Деймън Хил имаше в контакт с „Лотус“-а на Алесандро Занарди като двамата отпаднаха от състезанието. Шумахер след това изпревари Сена за втората позиция преди спиранията в бокса. И двамата спряха при своите механици за разлика от лидера, като Сена излезе пред Бенетон-а на Шумахер.

Германецът не е в настроение да остане на трета позиция и атакува Сена на 40-а обиколка. Имаше малък контакт и Шумахер се завъртя до отпадане. Това прати Патрезе на трета позиция, преди той също да отпадне поради завъртане на обиколка 47, където Кристиан Фитипалди успя да вземе 4-та позиция от Лехто. В последните обиколки черните облаци се поправиха път напред на Киалами като две обиколки преди финала, някои части от трасето вече е преваляло. Прост пресече финалната линия точно зад Лехто и Уорик, които имаха битка за 5-а позиция само преди британецът да загуби контрол на своя Футуърк поради дъжда, давайки шестата позиция на Герхард Бергер от Ферари. Също така Марк Блъндел записа и първия си подиум за своята кариера и първа за Лижие след последната в Детройт преди 7 години.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР